Académie de Platon peut désigner :
 Académie de Platon, école philosophique fondée à Athènes par Platon.

L'Académie de Platon peut désigner :
 L'Académie de Platon, mosaïque du  découverte à Pompéi ;
 L'Académie de Platon, film germano-grec de Fílippos Tsítos sorti en 2009.

Voir aussi 
 Akadimía Plátonos, un quartier d'Athènes